Zn – symbol chemiczny cynku,
 ZN – norma zakładowa;
 – pierścień klas reszt (przy odpowiednich warunkach nawet ciało) albo addytywna grupa klas reszt (grupa addytywna tego pierścienia),
 – multiplikatywna grupa klas reszt (grupa multiplikatywna powyższego pierścienia)